Крус (, букв. «хрест») — прізвище іспанського походження, а також іспаномовний топонім.

Носії прізвища 
 Даутцен Крус (1985) — нідерландська модель
 Енні Крус (1984) — американська порноакторка філіппінського походження
 Моніка Крус (1977) — іспанська танцівниця та акторка, сестра Пенелопи Крус
 Пенелопа Крус (1974) — іспанська акторка, сестра Моніки Крус
  Рамон де ла Крус (1731-1794) — іспанський драматург
 Рене Крус (1987) — американська порноакторка
 Улісес де ла Крус (1974) — еквадорський футболіст
 Фелікс Крус Барбоса (1961) — мексиканський футболіст
 Франсіско Хав'єр Крус (1966) — мексиканський футболіст
 Хуана Інес де ла Крус (1651—1695) - мексиканська поетеса

Див. також 
 Круз
 Санта-Крус

Іспанські прізвища